Velika nagrada Koreje 2013 je štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 6. oktobra 2013 na dirkališču Korejskem mednarodnem dirkališču v Jeongamu. Zmagal je Sebastian Vettel, Red Bull-Renault, drugo mesto je osvojil Kimi Räikkönen, tretji pa je bil Romain Grosjean, oba Lotus-Renault. Med dirko je dvakrat posredoval varnostni avto.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:38,683
| 1:37,569
| 1:37,202
| 1
|-
! 2
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:38,574
| 1:37,824
| 1:37,420
| 2
|-
! 3
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:39,138
| 1:37,840
| 1:37,464
| 13
|-
! 4
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:39,065
| 1:38,076
| 1:37,531
| 3
|-
! 5
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:38,418
| 1:38,031
| 1:37,679
| 4
|-
! 6
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:38,520
| 1:37,978
| 1:38,038
| 5
|-
! 7
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:38,884
| 1:38,295
| 1:38,223
| 6
|-
! 8
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:38,427
| 1:37,913
| 1:38,237
| 7
|-
! 9
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:38,725
| 1:38,327
| 1:38,405
| 8
|-
! 10
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:38,341
| 1:38,181
| 1:38,822
| 9
|-
! 11
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:39,049
| 1:38,362
| 
| 10
|-
! 12
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:38,882
| 1:38,365
|
| 11
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:38,525
| 1:38,417
|
| 12
|-
! 14
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:38,988
| 1:38,431
|
| 14
|-
! 15
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:39,185
| 1:38,718
|
| 15
|-
! 16
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:39,075
| 1:38,781
|
| 16
|-
! 17
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:39,470
| 
|
| 17
|-
! 18
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:39,987
|
|
| 18
|-
! 19
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:40,864
|
|
| 19
|-
! 20
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:40,871
|
|
| 20
|-
! 21
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:41,169
|
|
| 22
|-
! 22
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:41,322
|
|
| 21
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
|-
! 1
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 55
| 1:43:13,701
| 1
| align="center" | 25
|-
! 2
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 55
| +4,224
| 9
| align="center" | 18
|-
! 3
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 55
| +4,927
| 3
| align="center" | 15
|-
! 4
| align="center" | 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 55
| +24,114
| 7
| align="center" | 12
|-
! 5
| align="center" | 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 55
| +25,255
| 2
| align="center" | 10
|-
! 6
| align="center" | 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 55
| +26,189
| 5
| align="center" | 8
|-
! 7
| align="center" | 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 55
| +26,698
| 4
| align="center" | 6
|-
! 8
| align="center" | 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 55
| +32,262
| 11
| align="center" | 4
|-
! 9
| align="center" | 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 55
| +34,390
| 6
| align="center" | 2
|-
! 10
| align="center" | 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 55
| +35,155
| 10
| align="center" | 1
|-
! 11
| align="center" | 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 55
| +35,990
| 8
|
|-
! 12
| align="center" | 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 55
| +47,049
| 17
|
|-
! 13
| align="center" | 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 55
| +50,013
| 18
|
|-
! 14
| align="center" | 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 55
| +1:03,578
| 19
|
|-
! 15
| align="center" | 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 55
| +1:04,501
| 20
|
|-
! 16
| align="center" | 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1:07,970
| 22
|
|-
! 17
| align="center" | 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1:12,898
| 21
|
|-
! 18
| align="center" | 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 53
| Vzmetenje
| 16
|
|-
! 19
| align="center" | 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 52
| Zavore
| 12
|
|-
! 20
| align="center" | 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 50
| Trčenje
| 14
|
|-
! Ods
| align="center" | 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 36
| Trčenje
| 13
|
|-
! Ods
| align="center" | 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 24
| Trčenje
| 15
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013